Muara Aman (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Muara Aman (Teluk Dalam), een plaats in Indonesië
Kampung Muara Aman, een plaats in Indonesië
Pasar Muara Aman, een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing